Tirfing eller Tyrfing kan syfta på:

 Tirfing eller Tyrfing – namnet på ett svärd i nordisk mytologi
 HMS Tirfing (1866) – en svensk monitor
 HMS Tirfing (P166) – en svensk patrullbåt
 SK Tirfing – en sportklubb i Skutskär
 Tirfing (opera) – en opera av Wilhelm Stenhammar
 Ångfartygs AB Tirfing –  ett tidigare svenskt rederi och moderbolag i Broströmskoncernen
 Tirfing (tidskrift) – en tidigare tidskrift, som numera är en del av Alkohol & Narkotika

Se även
 Thyrfing –  ett svenskt metal-band